Pleurotheciopsis är ett släkte av svampar. Pleurotheciopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurotheciopsis